Плешою () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Плешою () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Плешою.
 Плешою () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лівезь.
 Плешою () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.